Бранко Станковић се може односити на:
Бранко Станковић (сликар) (1915—1989)
Бранко Станковић (фудбалер) (1921—2002)
Бранко Станковић (новинар) (1962), новинар РТС, аутор емисије „Квадратура круга“
 Бранко Станковић (сликар) (1952)